

Geografia
 Musonda – ward dello Zambia, parte della Provincia di Luapula e del Distretto di Mwense

Persone
 Bilton Musonda – ex calciatore zambiano
 Charly Musonda – calciatore belga
 Charles Musonda – ex calciatore zambiano
 Joseph Musonda – calciatore zambiano
 Lubambo Musonda – calciatore zambiano
 Mwape Musonda – calciatore zambiano